Il singolare del torneo di tennis Little Rock Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Karl Meiler 6-2, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Little Rock Open 1974